Tucano (Bahia), gemeente in Brazilië
Tucano (plaats), plaats in de Braziliaanse gemeente Tucano
Tucano (taal), taal in Brazilië en Colombia
Tucano (vliegtuig), serie eendekker-vliegtuigen
Tucano (volk)